Harnick est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1950), homme politique canadien en Ontario
Sheldon Harnick (né en 1924), compositeur et parolier américain

Homonymie de patronyme